Lees Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lees Mill (Georgia)
 Lees Mill (Maryland)
 Lees Mill (New Hampshire)
 Lees Mill (North Carolina)
 Lees Mill (Pennsylvania)
 Lees Mill (Virginia)